Дячу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Дячук Андрій Юхимович (1921—1945) — старший сержант Червоної армії, учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Дячук Валентина Іванівна — директор Миколаївської ЗОШ № 50 імені Г. Л. Дівіної, лауреат Державної премії України в галузі освіти
 Дячук Ірина Дмитрівна — директор Музею космонавтики імені С. П. Корольова, кавалер ордена Княгині Ольги ІІ ступеня.
 Дячук Назар (* 1991) — український пауерліфтер.
 Дячук Сергій Петрович (* 1989) — український футболіст.
 Дячук-Ставицький Юрій Михайлович (* 1947) — радянський та український футболіст і тренер.

Також 
 Дячун

Примітки 

Українські прізвища